Frauenraub in Marokko steht für:

 Frauenraub in Marokko (1928), deutscher Stummfilm von Gennaro Righelli
 Frauenraub in Marokko (1951), US-amerikanischer Abenteuerfilm von Willis Goldbeck